Armilla – comune spagnolo dell'Andalusia
Armilla – oggetti ornamentali dell'antichità
Armilla – cerchi in metallo della sfera armillare
Armilla – elemento dell'araldica
Armilla – elemento architettonico dell'arco
Armilla – decorazione militare
Armilla – parte anatomica dei funghi

Altri progetti